Známianka  (ucraniano: Знам'янка, hasta 2016 Chervonoznámianka) es una localidad del raión de Ivánivka en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 4.134 habitantes.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Berezivka